

Codici 
 SWP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Swakopmund (Namibia)

Sigle 
 Schindler Waggon Pratteln – industria meccanica svizzera